Thesleff ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Thesleff (1869–1954), finnische Malerin des Expressionismus, Impressionismus und Symbolismus
 Holger Thesleff (* 1924), finnischer Altphilologe und Philosophiehistoriker